

Antropologia
Sami – nome proprio del popolo dei lapponi
Sami – abitanti dell'antica città greca di Samo, sull'isola di Samo

Geografia
Sami – municipio greco
Sami – comune del Burkina Faso

Persone
Adnan Sami (1973) – cantante, musicista, attore e compositore indiano naturalizzato canadese
Joël Sami (1984) – calciatore della Repubblica Democratica del Congo
Leocísio Júlio Sami, noto semplicemente come Sami (1988) – calciatore guineense naturalizzato portoghese

Altro
Lingue sami – gruppo delle lingue uraliche
Sami – nome proprio di persona arabo maschile
Sami – diminutivo finlandese del nome proprio di persona Samuele

Pagine correlate
Samo